

Sigle 
 Variable bit rate – bit rate variabile (opposto del CBR)
 Volume boot record – tipo di boot sector di un volume
 Valore biologico relativo

Altri progetti